Антиопа () — в древнегреческой мифологии имя нескольких персонажей:
 Антиопа (амазонка) — царица амазонок, мать Ипполита (отец — царь Афин Тесей).
 Антиопа (из Беотии) — дочь Никтея или Асопа, мать близнецов Зета и царя Фив Амфиона (отец — Зевс).
 Антиопа (дочь Феспия) — одна из пятидесяти дочерей Феспия.
 (90) Антиопа — двойной астероид главного пояса.
 Антиопа — несохранившаяся трагедия Еврипида